Aavajärvi (plaats), een gehucht binnen de Zweedse gemeente Haparanda
 Aavajärvi (meer), een meer binnen de Zweedse gemeente Haparanda